Earl Schenck – attore statunitense
 Ernst-Günther Schenck – militare tedesco
 Heinrich Schenck – botanico tedesco
 Hilbert Schenck – scrittore e ingegnere statunitense
 Johann Franz Schenk von Stauffenberg – principe vescovo tedesco
 Joseph Schenck – produttore cinematografico russo
 Leonard Schenck – incisore, disegnatore, editore e libraio olandese
 Mary Percy Schenck – costumista statunitense
 Peter Schenck, – incisore, editore e cartografo olandese
 Robert Cumming Schenck – politico statunitense